

Cinema 
 Misery non deve morire (Misery) – film del 1990 di Rob Reiner

Geografia

Francia 
 Misery – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)

Svizzera 
 Misery – ex comune ora frazione di Misery-Courtion, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)
 Misery-Courtion – comune nel distretto di See (Canton Friburgo)

Letteratura 
 Misery – romanzo di Stephen King del 1987

Musica 
 Misery – traccia dell'album Please Please Me dei The Beatles del 1963
 Misery – singolo dei Soul Asylum del 1995, dall'album Let Your Dim Light Shine
 Misery – singolo di Hide del 1996, dall'album Psyence
 Misery – traccia dell'album Warning dei Green Day del 2000
 Misery – traccia dell'album Missundaztood di Pink del 2001
 Misery – singolo dei Good Charlotte del 2007, dall'album Good Morning Revival
 Misery – singolo dei Maroon 5 del 2010
 Misery – singolo di Gwen Stefani del 2016
 Misery – album del gruppo The Amity Affliction del 2018